У́лица Васили́сы Ко́жиной — улица в Москве, в Западном административном округе, на территории района Филёвский парк.

Местоположение 
Улица проходит вдоль железнодорожных путей Белорусского направления между дублёром улицы Барклая и дублёром Минской улицы.

Почтовый индекс — 121096.

Транспорт 
Маршруты наземного городского пассажирского транспорта по улице Василисы Кожиной не проходят.

До улицы можно добраться от:
 метро «Филёвский парк» — пешком 15 минут
 метро «Багратионовская» — автобусы м2, т39 до остановки «улица Василисы Кожиной»
 метро «Фили» — автобус 116 до остановки «улица Василисы Кожиной»
 метро «Славянский бульвар» — автобусы 104, 139 до остановки «Минская улица, 8»
 метро «Университет» — автобусы 130, 187, 260, 470 до остановки «Минская улица, 8»
 метро «Ломоносовский проспект» — автобусы 130, 187, 260, 470 до остановки «Минская улица, 8»
 метро «Минская» — автобусы 130, 187, 260, 470 до остановки «Минская улица, 8»
 Матвеевское — автобус 107 до остановки «Минская улица, 8»

История улицы 
Часть 1-го Фильского проезда, была переименована 11 августа 1962 года, в честь Василисы Кожиной — крестьянки, создавшей в Отечественную войну 1812 года партизанский отряд. Прежнее название было дано по деревне Фили, и речке Фильке. Расположена в районе, где улицы названы в честь героев Отечественной войны 1812 года.

Реконструкция 
В настоящее время на улице Василисы Кожиной проходит реконструкция улицы путём её расширения.

Примечательные здания и сооружения

по нечётной стороне 
 № 7, к. 1 — Производственно-эксплуатационное управление канализационной сети
 № 7, к. 2 — Учебный центр Мосводоканала
 № 11 — Красный дракон, автопредприятие МИДа России
 № 11а — Ателье МИДа России
 № 21 — МОЭК
 № 23 — Ассоциация практикующих ветеринарных врачей, Мовет
 № 29 — Аванта Opel, Аванта Chevrolet

по чётной стороне 
 № 10 — Банкомат Промсвязьбанка
 № 14, к. 1 — Дело и сервис, Глория Джинс
 № 14, к. 2 — РасМин, Эльта, энергостроительная компания Энрергостройналадка
 № 14, к. 3 — Флеболог, Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности президента», Медспектрум.
 № 14, к. 6 — АПМ-Телеком, Автогрупп, производственно-строительное предприятие «Качество и надёжность»
 № 16, к. 2 — Elma-Market
 № 20, стр 1 — Детский сад № 398
 № 24, к. 1 — Интим, Фарго Комп, Западный Мост
 № 24, к. 2 — Wonderful

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь людей